Burge bezeichnet:

 Burge, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Allier

im NRHP gelistete Objekte:
 Burge Farm, in Newborn, Georgia, ID-Nr. 00000467
 Burge House, in Houston, Texas, ID-Nr. 83004430

Burge ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Burge (* 1917), australischer Wasserballspieler
 Benjamin Burge (* 1980), australischer Sportschütze
 Brent Burge, Tontechniker
 David Burge († 2013), US-amerikanischer Pianist
 Dora Madison Burge (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Dianne Burge (* 1943), australische Sprinterin
 Joseph Burge (* 1952), guatemaltekischer Ringer
 Peter Burge (* 1974), australischer Weitspringer
 Sheridan Burge-Lopez (* 1970), australische Schwimmerin
 Tyler Burge (* 1946), US-amerikanischer Philosoph
 Wendy Burge (* 1957), US-amerikanische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Bürge (Begriffsklärung)